Покатаев — русская фамилия. Известные носители:
 Покатаев, Владимир Иванович (1941—1993) — советский самбист и дзюдоист.
 Покатаева, Нина Ивановна (1924—2003) — свинарка, Герой Социалистического Труда.